Diego de Colmenares – storico e biografo spagnolo
 Grecia Colmenares – attrice televisiva venezuelana
 Ivian Lunasol Sarcos Colmenares – modella venezuelana, Miss Mondo 2011 e Miss Mondo Venezuela 2010
 Neri Javier Colmenares – politico, avvocato e attivista filippino
 Néstor Colmenares – cestista venezuelano